Mixed dubbel-turneringen vid Australiska öppna 2017 spelades mellan 20 och 29 januari.

Seedning 
  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (Andra omgången, drog sig ur))
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (Final)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (Första omgången)
  Chan Hao-ching /  Max Mirnyj (Första omgången)
  Chan Yung-jan /  Łukasz Kubot (Andra omgången)
  Kateřina Siniaková /  Bruno Soares (Andra omgången, drog sig ur)
  Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek (Första omgången)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (Första omgången)

Matcher 
Teckenförklaring
 WC = Wild card
 w/o = Walk over
 r = Uppgivet (retired)

Övre halvan

Nedre halvan

Finaler 

Australiska öppna 2017